niezborność, inaczej astygmatyzm, pojęcie stosowane w okulistyce
 niezborność, inaczej ataksja, pojęcie stosowane w neurologii.